De Grand Prix-wegrace van Catalonië 1999 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 20 juni 1999 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Catalonië